Бели: 
 Бели — чрезмерные и необычные по характеру выделения из женских половых органов.
 Бели — персонаж скандинавской мифологии.

Населённые пункты

Македония 
 Бели — село в общине Кочани.

Россия 
 Бели — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Бели — деревня в Можайском районе Московской области.
 Бели — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Бели — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Бели — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Бели — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Бели — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Бели — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Бели — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Бели — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Бели — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Бели — до 1939 г. название деревни Первомайское в Истринском районе Московской области.

Персоналии 
 Бели II (665—722) — король Алт Клуита (Стратклайда) в 694—722 годах.
 Бели ап Нехтон (577—640) — сын Нехтона, короля Альт Клуита.
 Бели ап Рин (ок. 517—ок. 599) — король Гвинеда с 580 года.
 Бели, Морис (1879—1957) — бельгийский миколог.
 Беели, Гауденц (род. 1947) — швейцарский бобслеист и тренер по кёрлингу.

См. также 
 Бели Дунав — станция Второй линии Софийского метрополитена.
 Белли
 Бель